La Coppa del Montenegro (in serbo Куп Црне Горе у ватерполу) è la coppa nazionale montenegrina di pallanuoto maschile; il trofeo viene assegnato annualmente dalla Federazione Pallanuoto e Nuoto del Montenegro.

La prima edizione è stata disputata nel 2006-07, e ha visto la vittoria dello Jadran Herceg Novi, squadra che detiene anche il maggior numero di trofei.

Albo d'oro

Vittorie per squadra 

Coppe nazionali di pallanuoto
Competizioni pallanuotistiche montenegrine